Turar Rysqulow bezeichnet:
 Turar Rysqulow (1894–1938), sowjetischer Politiker
 Audany Turar Rysqulow, Bezirk im Gebiet Schambyl, Kasachstan
 Turar Rysqulow (Dorf), Dorf im Gebiet Türkistan, Kasachstan